Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 2006 года — совместный мужской и женский чемпионат мира по конькобежному спорту, который прошёл с 18 по 19 марта в Калгари (Канада).

Общие сведения

Итоговая таблица

Среди мужчин

Среди женщин

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Март 2006 года
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира в Канаде
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью